Grössinger oder Größinger ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Größinger (* 1997), österreichische Fußballspielerin
Kurt Grössinger (* 1959), österreichischer Fußballspieler
 Markus Grössinger (* 1989), österreichischer Fußballspieler